Bikini kan syfta på:

Bikini – kvinnligt badplagg

Geografi

Marshallöarna 

Bikiniatollen – en atoll och kommun

Kultur
Bikini (musikgrupp) – ungerskt rockband
Bikini Kill – amerikanskt punkrocksband
Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini – sång ursprungligen inspelad av Brian Hyland 1960
Charmtroll med bikinikoll – Bert-seriealbum från 1996
Bikini (Barcelona) – nöjesetablissemang i Barcelona, etablerat 1953